Moulin de la Galette kan syfta på:

 Moulin de la Galette, Paris − en väderkvarn i Paris
 Bal du moulin de la Galette − en målning av Auguste Renoir
 Le moulin de la Galette (målningar) − en serie målningar av van Gogh